Би́лли Пре́стон (, полное имя Уи́льям Э́верет Пре́стон, ; 2 сентября 1946, Хьюстон — 6 июня 2006, Скотсдейл) — американский музыкант-клавишник. В течение своей музыкальной карьеры он работал с такими исполнителями как Махалия Джексон, Нат Кинг Коул, Рэй Чарльз, Сэм Кук, Литл Ричард, Боб Дилан, The Beatles, The Rolling Stones, Арета Франклин и Элтон Джон.

Творчество 

Престон научился играть на пианино в три года и считался вундеркиндом от музыки.

В 1969 году Джордж Харрисон привёл его на запись альбома Get Back (материалы которого были позже использованы для альбома Let It Be), рассчитывая, что присутствие нового музыканта поможет разрядить напряжение, возникшее к тому времени между участниками The Beatles. Сингл «Get Back» был выпущен с указанием, что его исполняют «The Beatles и Билли Престон». Престон также играл на клавишных при записи песен «I Want You (She’s So Heavy)» и «Something» с альбома Abbey Road.

После распада ливерпульской четвёрки Престон продолжал сотрудничать с Ленноном, Старром и в особенности с Харрисоном, вместе с которым участвовал в концерте в помощь Бангладеш. Сольная карьера «пятого битла» тоже сделала скачок вперед: его фанк-хиты «Will It Go Round in Circles» (1973) и «Nothing from Nothing» (1974) дошли до вершины Billboard Hot 100, а инструментальная вещь «Outa-Space» (1972) была удостоена премии «Грэмми». В то же время Престон регулярно исполнял обязанности клавишника при записи альбомов Rolling Stones, в том числе таких значительных, как Sticky Fingers и Exile on Main St..

В 1980-х о Престоне было мало слышно — не в последнюю очередь из-за обострившихся проблем с алкоголем и наркотиками. В 1990-е он продолжал работать с Харрисоном и с Эриком Клэптоном. Одной из последних его записей был трек «Warlocks» для альбома Stadium Arcadium группы Red Hot Chili Peppers.

Умер в состоянии комы, в которую впал в ноябре 2005 года.

25 июня 2019 года  назвал Билли Престона среди сотен исполнителей, чей материал, как сообщается, был уничтожен во время  2008 года.

Дискография 

-->

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Рок-клавишники США
Ритм-энд-блюзовые исполнители США
The Beatles
Музыканты по алфавиту
Музыканты Plastic Ono Band
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Лауреаты премии «Грэмми»
Авторы-исполнители США
Похороненные на кладбище «Инглвуд-Парк»
Исполнители Vee-Jay Records
Исполнители A&M Records
Исполнители Motown
Поп-вокалисты США
Рок-вокалисты США
Сессионные музыканты США
Выпускники Средней школы Сьюзан Миллер Дорси
Члены Зала славы рок-н-ролла